Ahlin ist der Familienname folgender Personen:

 Bertil Ahlin (1927–2008), schwedischer Boxer
 Cvetka Ahlin (1927–1985), slowenische Opernsängerin
 Gunnel Ahlin (1918–2007), schwedische Schriftstellerin
 Lars Ahlin (1915–1997), schwedischer Schriftsteller
 Lennart Ahlin (1916–1995), schwedischer Sportschütze
 Urban Ahlin (* 1964), schwedischer Politiker

Siehe auch:
 Åhlin
 Alin